Panal puede referirse a:

 Panal, conjunto de celdas que crean las abejas para almacenar la miel, y guardería de las larvas de estas;
 en geometría, es un hexágono que permite una distribución sin espacios inútiles;
 en matemáticas, se utiliza como nombre común para referirse al teselado hexagonal;
 el Partido Nueva Alianza, partido político reconocido en México;
 Panal, álbum de Camila Moreno;
 Panal, álbum de Nicole;
 Honeycomb, panal en inglés, álbum de Frank Black.

También en teclados que no tienen ñ pueden haber buscado:
 Pañal.